Церковь Спаса Нерукотворного Образа — православный храм в селе Рыбницы Некрасовского района Ярославской области. Был построен в период с 1789 по 1792 год. Главный престол церкви освящён в честь Спаса Нерукотворного Образа, южный придел — во имя Николая Чудотворца, а северный придел — во имя святого Кирилла Новоезерского.

История 
В начале XVII века село Рыбницы и окрестные земли принадлежали Ксении Романовой (урождённой Шестовой, затем инокине Марфе) — матери царя Михаила Фёдоровича. После её смерти в 1631 году они были переданы Новоспасскому монастырю в Москве. В 1700 году в селе была обретена икона Всемилостивого Спаса. В честь этого события было решено поставить деревянную часовню, однако местные жители продолжали ходить в храм в соседнее село Голышкин Бор. Лишь в 1722 году в Ярославскую духовную консисторию было направлено разрешение Святейшего Синода на строительство храма в Рыбницах. В 1759 году освятили деревянный храм, построенный по заказу екатерининского вельможи и владельца земель, генерал-поручика графа Карла Сиверса. В 1789 году на средства местного крестьянина Кирилла Михайловича Кускова и пожертвования прихожан на месте деревянного возвели каменный храм, прихожанами которого стали жители четырёх деревень (Уткино, Свечкино, Тюмба и Овсяники); в 1791—1792 годах к нему пристроили колокольню, а также северные и западные ворота. В 1867 году последние переделали. В 1878—1884 годах церковь была расписана.

В 1961 году храм был закрыт советскими властями и возвращён верующим только в 1993 году. В 2010 году в результате пожара храм и колокольня серьезно пострадали. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Архитектура 
Пространственно-композиционное решение Спасской церкви отличается ясностью и четкостью. Основной объем (1789) представляет собой высокий четверик из оштукатуренного кирпича, я к которому с восточной стороны примыкает сильно выступающая апсида. Он увенчан типично ярославским пятиглавием, которое зрительно увеличивает высоту четверика почти в два раза: четыре высоких узких барабана с центральным световым — основа для главок с чешуйчатым покрытием, имитирующим лемех (изначально были выполнены из оцинкованного железа, после пожара 2010 года обновлены) — тесно приставлены друг к другу. В декоре фасада видна устойчивость традиций ярославского зодчества XVII века: на узкий карниз из тонкой полоски поребрика поставлен фриз из мелких кокошников; углы четверика фланкированы широкими плоскими лопатками. Окна четверика обрамлены прямоугольными наличниками с лучковым завершением из лекального кирпича. Декорированная таким же образом прямоугольная трапезная с двускатным перекрытием, построенная, вероятно, после 1790 года, расположена симметрично по оси восток-запад и соединяет главный храм с четырехъярусной колокольней (1791). Последняя украшена позднеклассичесской лепниной: нижний ярус фланкируют изящные парные колонны коринфского ордера, вероятно, изготовленные приезжими московскими мастерами. На следующем и двух верхних ярусах, они уплощаются — углы фланкированы полуколоннами, затем трёхчетвертными колоннами и, наконец, пилястрами. Такие же колонны украшают частично сохранившиеся северные ворота на кладбище вокруг церкви, украшенные мелкими лепными деталями (головками путти и т. д.). Частично сохранившиеся западные ворота, перестроенные в 1867 году, представляют собой два пилона с арочными нишами по центру.

Прямая архитектурная параллель Спасской церкви — церковь Троицы Живоначальной в Диевом Городище (Некрасовский район, Ярославская область), построенная двумя годами ранее (1787) и состоящая из трех частей: четверика в духе традиционного ярославского зодчества XVII века, пристроенной, но стилистически соответствующей трапезной и классицистической колокольни.

Интерьер 
В притворе и главном здании церкви сохранилась роспись конца XIX — начала XX века. Нижнюю часть левой стены четверика занимают новозаветные сцены из жизни Иисуса Христа («Притча о мытаре и фарисее», «Воскрешение Лазаря», «Чудо в Капернауме»), с правой стороны располагаются сюжеты из жизни Богоматери ("Рождество Богородицы, «Введение во храм», «Успение»). На столбах оконных арок изображены преподобные и мученики. Также частично сохранился трехъярусный иконостас с треугольным завершением с остатками оригинальной резьбы и отдельных деталей. Так, например, входы в диаконник и жертвенник оформлены уже известными трёхчетвертными колоннами коринфского ордера.

Захоронения 
В Спасской церкви крестили и отпевали Александра Опекушина (1838—1923) — русского скульптора. Его похоронили в семейной могиле, рядом с отцом и братом Константином, который долгое время был старостой Спасской церкви. В 1972 году над могилой скульптора было установлено гранитное надгробие, выполненное по проекту архитектора Б. В. Бухты гранитчиком из ярославской художественной мастерской Алексеем Фотиным.

Литература 
Борисов Н. С. Окрестности Ярославля. М.,1984.

Ссылки 
  (официальная страница храма)
 Храм Спаса Нерукотворного Образа на temples.ru
 Храм Спаса Нерукотворного Образа на sobory.ru

Рыбницы
Некрасовский район
Рыбницы
Рыбницы
Рыбницы
Рыбницы